Larry Norman (1947-2008) – musicista statunitense
 Larry Norman (1966) – canoista canadese